Voici la liste des planètes mineures numérotées de 340001 à 341000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 340001 à 341000

340001-340100

340101-340200

340201-340300

340301-340400

340401-340500

340501-340600

340601-340700

340701-340800

340801-340900

340901-341000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000